Mohsin Ali (ur. 1996) – pakistański piłkarz, obrońca
 Mohsin Ali (ur. 1988) – pakistański lekkoatleta, płotkarz